Immer und ewig steht für:

 Immer und ewig (1991), schweizerischer Film von Samir (Regisseur)
 Immer und ewig (2018), schweizerischer Film von Fanny Bräuning